Miejscowości w Australii:
 Charleville – miejscowość w stanie Queensland, w hrabstwie Murweh

Miejscowości w Irlandii:
 Charleville – miejscowość w prowincji Munster, w hrabstwie Cork

Miejsca we Francji:
 Charleville – miejscowość i gmina w regionie Szampania-Ardeny, w departamencie Marna